Ammon – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Ammon – terytorium zamieszkane przez plemię Ammonitów 

Osoby o tym nazwisku:
 Otto Ammon – niemiecki antropolog
 Samuel Ammon – gdański medalier 
 Ulrich Ammon – niemiecki językoznawca